Юрий Васильевич Непахарев (Хипов) — московский художник, член Творческого союза художников России. Один из основателей сообщества «Самотёка»

Родился 30 сентября 1958 г. 
Учился в школе № 182 на Каляевской (ныне Долгоруковской) улице. По окончании её работал в МОКБ "Марс" 
Вместе с бывшими одноклассниками организовал молодёжный клуб "Антарес", первоначально ортодоксальный коммунистический, в дальнейшем склонявшийся к анархизму.
В 80-е годы оформлял рок-самиздат: журналы "Зеркало", "Ухо" и Урлайт
В конце 80-х состоял в группе художников "Новые унылые".
В начале 90-х годов - инициатор художественно -политического проекта по выделению Самотёки в Суверенную Республику Атамана Козолупа, по образцу бывших союзных республик СССР .

Биография 
Выставки и акции:
 НИИ физической химии им. Л. Я. Карпова — совместно с Д.Врубелем, Д. Приговым, М. Смекалкиным.* 1988.
 «Молодые звёзды Москвы» ДК Московского энергетического института, Москва, 1988.
 Первый фестиваль эротического искусства — театр драматического искусства А. Васильева, 1989. Москва.
 Выставка в зоопарке — совместно с Московским клубом авангардистов, 1989.
 Международная ярмарка «Tias», «Art-Expo» — Токио, Япония, 1990.
 «Art-mif» — Международная выставка — ярмарка. Манеж, Москва, 1991.
 Galerie Werber-Торонто, Канада, 1991
 Осенняя выставка на Малой Грузинской — 1992, Москва.
 Samotjoka heute — Кёльн, Бонн, Германия, 1992.
 Оформление российского театрального фестиваля — Teater Am Sachsenring, Кёльн, Германия, 1993
 Конкурс «Нью-Йоркская водка в творчестве российских художников» — галерея «Марс», Москва,1994.
 Премьера пьесы «Дядя Лёня» — галерея «Самотёка» 1994.
 «Марш шнурков» — ЦДХ, Самотёка — Москва — Кёльн.1994.
 Спектакль «Дядя Лёня», ЦДХ, Москва. 1994.
 «Индульгенция на прошлогодний снег» — Президент-отель, Москва, 1994.
 «Незря», фактурная живопись для слабовидящих — «Lions club». Москва, 1996.
 «Книжкины поминки» — банк «Гостиный двор»,1995.
 «Configura 2» — Ерфурт, Германия ,1995.
 «Заселение Помпеи» — редакция журнала «Юность»,1995.
 Памятник неизвестному поэту — Щемиловский парк, Самотёка, 1995.
 200 лет гранёному стакану — клуб «Репортёр», 1996.
 «Графический трофей Теттероде 1997» — Российская академия художеств.
 «Молодёжная выставка» — выставочный зал на Кузнецком мосту, 1997, Москва.
 «Самотёка» — Галерея «Дар», Москва,1999.

Работал в издательствах и журналах: «Просвещение», Grimaud (Франция), Аванта+, Урлайт, Ухо, Зеркало, В2В, Ещё, Moroz records, Солидарность, Экран и сцена, E-commerce world, и т. д.

Творческую деятельность начал на ближайшем заводе слесарем, оформителем стенгазет и по совместительству — в анархистском клубе «Антарес», где рисовал портреты Че Гевары и лозунги: «Лицемер и бюрократ — политический кастрат». Вовремя призванный к тов. Устинову, избежал приглашения к тов. Андропову (в тот период, соответственно, министр обороны и председатель КГБ) и остался бы официально добропорядочным гражданином, не займись в начале 80-х оформлением самиздатовской прессы (Зеркало, Ухо, Урлайт) и магнитофонных альбомов подпольного русского рока. При этом обзавёлся псевдонимом «Uriah Heepov» (Uriah Heep — популярнейшая рок-группа 70-х годов, в свою очередь, позаимствовавшая имя из романа Диккенса) и, собственным графическим стилем, легко поддающимся тиражированию даже на самом барахляном ксероксе. После того, как русский рок в том виде, в каком он был близок свободолюбивому характеру нашего героя, приказал долго жить, творчество Хипова связано в основном с движением за независимость родной Самотёки, где он быстро дослужился до министра культуры.

О Самотёке 

Хипов: «Наша республика, основанная на берегах Щемиловского пруда древними римлянами и восстановленная в 1918 г. атаманам Терентием Козолупом—знаете, какие песни поёт о нём народ? Отнюдь не юмор, а неотъемлемая часть общего позыва к суверенитету, охватившего страну в 1991 году.
Почему Севастополь или Нарва отдельно от России — это всерьёз, а Самотёка отдельно от России — пародия?»

При активном участии Юрия Непахарева Самотёка обзавелась атрибутами: гербом (двуглавый таракан), триколором (серо-буро-малиновым), правописанием (теперь положено писать не «На Самотёку», а «В Самотёку» — предлог «в» подчёркивает суверенный характер государственное), акционерными обществами (АО «Козолуп», провозгласившее: «Кто вступит в дружные ряды, получит вскорости… квартиру» и распространившее по району красивые акции на винных этикетках), историографией…

Хипов: "До сих пор считали, что Кремль построен, чтобы оградить тех, кто внутри, от тех, кто снаружи. Но наши исследователи доказали, что по всей Москве раньше жили удалые самотеченцы, которые не строили заборов, потому что презирали собственнические инстинкты, и поутру часто вообще не помнили что своё, а что чужое. А тех, кого мучит алчность и жажда власти, как раз изолировали от общества за каменным забором И по доброте душевной, чтоб больные не скучали, давали им разные безвредные игрушки: тюбетейку хана Узбека (она же шапка Мономаха), пушку, которая не стреляет, колокольчик, который не звенит Но потом, воспользовавшись Днём Урожая Черноплодки, когда охрана ослабила бдительность, интернированные просочились из карантина на свободу. Теперь куда ни глянь—делят бабки и власть. Как только происходит очередная глупость в политике, экономике или культуре, она легко — самотёком — переводится на самотечную почву. Например, манифест нового стиля в искусстве — трактат культуролога Бенджамина Парамудова «Меташнуркизм» едва ли не слово в слово переписан из эссе модного специалиста по «постмодернизму».

Хипов: "Эстетика у нас есть. Открыта мемориальная доска атаману Козолупу на 11-м кожвендиспансере. В детском парке— памятник Неизвестному Поэту. Книга нашего посла в Японии Юрия Якимайнена (он же «Юрка Япончик») … Огромный успех имел спектакль «Дядя Лёня» из истории революционной борьбы в коммуналках дома № 8 по 2-му Щемиловскому. Сейчас идёт работа над актуальным балетом о «новых русских» «Пахан и параша». Наш иностранный друг Илья Кормильцев (автор текстов НАУТИЛУСА) ставит ра$-deux-aeux, по-нашему, «раз-дю-дюх». Между тем репетировать «раз-дю-дюх» можно только в подвальной мастерской между стройкой и помойкой, где местная власть, заинтересованная в более щедрых арендаторах, периодически отрубает электричество. А ведь принято считать, что художники-диссиденты при перестройке сделали завидную карьеру". Илья Смирнов

Примечания 

Художники России